est un genre éteint et fossile de dinosaures troodontidés découvert en Chine et appartenant au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : .

Description 

Deux spécimens ont été initialement trouvés dans des couches géologiques de la formation d'Yixian (biote de Jehol), datées de l'Aptien (Crétacé inférieur, il y a environ 125 millions d'années).

Sinovenator (ce qui signifie « chasseur chinois ») fait partie de la famille des troodontidés, un groupe de tout petits dinosaures eumaniraptoriens de forme gracile.

Classification 
En 2002, lors de sa description, Sinovenator est classé parmi la famille des Troodontidae. L'analyse phylogénétique menée par Alan Turner et ses collègues et publiée en 2012 confirme cette place :

En 2017, à la suite de la description d'un nouveau genre de troodontidés chinois, Daliansaurus, Shen Caizhi et ses collègues érigent la sous-famille des Sinovenatorinae à laquelle Sinovenator donne son nom  :

Voir aussi 

 Sinovenatorinae
 Troodontidae
 Liste de dinosaures
 Troodon

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 .

Références 

Troodontidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2002
Paléontologie en Chine